Finkbeiner ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Finkbeiner (1923–1992), deutscher Sportfunktionär
 Carl Finkbeiner (* 1964), deutscher Kameramann
 Felix Finkbeiner (* 1997), deutscher Umweltaktivist
 Hannes Finkbeiner (* 1977), deutscher Autor, Journalist und Kolumnist
 Hans-Peter Finkbeiner (* 1960), deutscher Unternehmer, Geschäftsführer der Clinton Großhandels-GmbH (Camp David (Marke), Soccx, Chelsea)
 Heiner Finkbeiner (* 1949), deutscher Hotelier und Gastronom
 Jonathan-Leon Finkbeiner (* 1989), deutscher Volleyballspieler
 Jürgen Finkbeiner (* 1963), deutscher Unternehmer, Geschäftsführer der Clinton Großhandels-GmbH (Camp David (Marke), Soccx, Chelsea)
 Matthias Finkbeiner (* 1966), deutscher Umweltwissenschaftler
 Peter Finkbeiner (* 1942), deutscher Schauspieler, Autor, Journalist und Herausgeber
 Reinhold Finkbeiner (1929–2010), deutscher Komponist und Organist
 Rita Finkbeiner (* 1975), deutsche Germanistin
 Uwe Finkbeiner (* 1942), deutscher Vorderasiatischer Archäologe